Philippe Rival DeRouville (né le  à Victoriaville, dans la province de Québec au Canada) est un gardien de but professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
DeRouville commence sa carrière à l'âge de 16 ans en jouant dans l'association athlétique amateure de Québec avec les Cantonniers de Magog avant de rejoindre la Ligue de hockey junior majeur du Québec et le Collège Français de Longueuil.
À la fin de la saison 1991-92, il reçoit le trophée Raymond-Lagacé de la meilleure recrue défensive de la LHJMQ.

En 1992, les Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey le choisissent en tant que  du repêchage d'entrée mais il continuera à jouer dans les ligues mineures pour deux saisons supplémentaires pour le Collège Français de Verdun.

Il est nommé à chaque fois dans la seconde équipe d'étoiles de la ligue et en 1993-94, il obtient une moyenne de buts alloués de 3,06 par match (meilleure moyenne de la ligue) et reçut le trophée Jacques-Plante.

En 1994-1995, il dispute son premier match dans la LNH mais ne jouera qu'un match et passera le reste de la saison dans la Ligue internationale de hockey avec l'équipe affiliée aux Penguins : les Lumberjacks de Cleveland. En 1996, Patrick Lalime signe avec les Penguins et DeRouville est ainsi empêché de signer avec les Pens. Malheureusement pour lui, il perd définitivement sa place dans la franchise à l'arrivée de Jean-Sébastien Aubin et de Pēteris Skudra.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe du Canada lors du Championnat du monde juniors 1993. L'équipe est championne du monde.

Références 
 Statistiques de carrière sur www.hockeydb.com
 Statistiques de carrière sur www.eurohockey.com
 Statistiques de carrière sur www.eliteprospects.com

Naissance en août 1974
Naissance à Victoriaville
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur du Collège Français de Longueuil
Joueur du Collège Français de Verdun
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Riverfrogs de Louisville
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LIH)
Joueur des Iguanas de San Antonio
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur des Ayr Scottish Eagles
Joueur du Timrå IK
Joueur du Prolab de Thetford Mines
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur du HC Egna
Joueur des Belfast Giants
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Mission de Sorel-Tracy
Joueur québécois de hockey sur glace